Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Ecuador Open Quito 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl pátý nasazený dominikánský tenista Víctor Estrella Burgos, jenž se opět probojoval do přímého boje o titul.

Vítězem dvouhry se stal Víctor Estrella Burgos, který ve finále zdolal brazilskou turnajovou trojku Thomaze Bellucciho po třísetovém průběhu 4–6, 7–6 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Ecuador Open Quito
ATP World Tour 2016